Kalliokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kallionokka, udde, Mellersta Österbotten, Karleby, 
 Kalliopauha (klippa), Mellersta Österbotten, Karleby, 
 Kalliokari (ö i Mellersta Österbotten, lat 64,17, long 23,67), 
 Kalliokari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,32, long 26,75), 
 Kalliokari (udde), Norra Österbotten, Ylivieska, 
 Kalliokari (klippa i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,30, long 27,21), 
 Kalliokari (klippa i Egentliga Finland, lat 60,75, long 21,22), 
 Kalliokari (ö i Egentliga Finland, lat 60,74, long 21,30), 
 Kalliokari (klippa i Egentliga Finland, lat 60,69, long 21,29), 
 Kalliokari (ö i Satakunta), Raumo, 
 Kalliokari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland), 
 Kalliokari (ö i Birkaland, Tammerfors), 
 Kalliokari (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen), 
 Kalliokari (ö i Egentliga Finland, Åbo), 
 Kalliokari (ö i Mellersta Österbotten, Karleby), 
 Kalliokari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,51, long 27,03), 

Robotskapade Finlandförgreningar